Saint-Maixant ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Maixant (Creuse), Département Creuse
 Saint-Maixant (Gironde), Département Gironde

Siehe auch:
 Saint-Maixent